est un mot anglais signifiant « duo ». Il peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo australien édité en 2013.

Cinéma 

 , film indien de Kailasam Balachander sorti en 1994 ;
 , film iranien de Kiarash Anvari sorti en 2006 ;
 , film américain de Glen Keane sorti en 2014.

Télévision 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;

 , titre original dÀ corps perdu,  de la  de  ;
 , titre original de Duel,  de la 1 saison de .

 Musique 

 Chanson 

 , chanson d'Everything Everything présente sur l'album  sorti le  ;
 Duett, chanson de  représentant la Norvège à l'Eurovision 1994.
Duet, chanson de fin de l'anime saiki Kusuo no Nan  2 ème saison 2 ème ending

 Album 

 Duet, œuvre du compositeur américain Steve Reich écrite en 1993 pour deux violons solistes et un octuor à cordes ;
 , album d'Earl Hines et Jaki Byard sorti en  ;
 , album de Chick Corea et Hiromi sorti en  ;
 , album de Doris Day et André Previn sorti le  ;
 , album de Gary Burton et Chick Corea sorti en  ;
 , album de Lester Bowie et  sorti en  ;
 , album de Lester Bowie et  en  ;
 , album de Muhal Richard Abrams sorti en  ;
 , album de Ronan Keating sorti le  ;
 , album de Stan Kenton et June Christy sorti en  ;
 ''''', album de Sylvain Luc et Biréli Lagrène sorti en .

Voir aussi 

 
 Duets